El Mundo hace referencia a varios artículos:

Planeta
 La Tierra, el planeta que habitamos.

Literatura
El mundo o Tratado de la luz, tratado de física y astronomía de René Descartes.

Periódicos

 El Mundo (diario de Buenos Aires), Argentina.
 El Mundo (Colombia).
 El Mundo (El Salvador).
 El Mundo (España), diario de España, fundado en 1989.
 El Mundo (Las Vegas), Estados Unidos.
 El Mundo Boston, Estados Unidos.
 El Mundo (México), diario mexicano fundado en 1960.
 El Mundo (Puerto Rico).
 El Mundo (Venezuela).

Además
 El Mundo, canción de Dyango.
 El Mundo, canción de Jimmy Fontana.
 El Mundo, canción del grupo Molotov del álbum Apocalypshit.
 El Mundo, canción de Pablo López.
 El Mundo, carta del tarot.
 Radio El Mundo, radioemisora argentina.